Стефан Филипович (родился 18 января 1987, в Подгорице, Черногория) — черногорский певец.

Биография 
Начал петь с семи лет. C этого возраста он неоднократно участвовал в различных песенных конкурсах и фестивалях, нередко занимая призовые места. В 2006 году занимает 4-е место на фестивале в Будве с композицией «Ја могао бих све» и получает приз как лучший новый певец. Позже принимает участие в фестивале в Зреньяне с «Не умијем зивјети», заняв 3-е место и приз «Новое Лицо фестиваля». На прошлогоднем черногорском национальном отборе на Евровидение занимает 2-е место. В прошлом году он также побеждает на фестивале в Будве с песней «Небо и море».

В 2008 году представлял Черногорию на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней «Заувијек Волим Те» (Я навсегда полюбил тебя).

Синглы 
 Зујалица
 Ђеде Перо што је ово
 Деца имају право
 Рингеринге раја
 Ја Могао Бих Све
 Не Умијем
 За Њу
 Шећер и Воће
 Не Могу Без Тебе
 Небо и Море
 Заувијек волим те

См. также 
 Черногория на конкурсе песни Евровидение 2008

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения
 Черногория на конкурсе Евровидение 2008 на ESCKaz.com

Певцы и певицы Черногории
Участники «Евровидения-2008»
Представители Черногории на «Евровидении»